

Феклино — село, Красноармійський район, Челябінська область
 Феклино — присілок, Ярославський район, Ярославська область